Heredia (provincie), een provincie van Costa Rica
Heredia (kanton), een kanton in deze provincie
Heredia (stad), de hoofdstad van deze provincie
Alfredo García Heredia, Spaans golfer
José-Maria de Heredia, 1842-1905, Cubaans-Frans dichter
Juan Fernández de Heredia, ca. 1310 - 1396, 32e grootmeester van de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem op Rhodos